In 2003 werd het 45ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 19 januari tot 23 mei. Gama werd de kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
Bij gelijkspel ging de club door die in de competitie het best gepresteerd had.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil